Бойнович Людмила Борисівна (нар. 9 червня 1960, Москва, СРСР) — російський фізик та хімік, доктор фізико-математичних наук, академік Російської академії наук з 2016 року (член-кореспондентка з 2006 року).

Біографія 

Закінчила Московський інститут сталі і сплавів (1983), з того ж року працює в Інституті фізичної хімії АН СРСР (РАН), з 2000 року — провідна наукова співробітниця.

У 1987 році захистила кандидатську дисертацію на тему: «Розклинюючий тиск тонких змочуючих плівок бінарних розчинів неіонних рідин» (кандидат хімічних наук).

У 2004 році захистила докторську дисертацію на тему: «Дальнодіючі поверхневі сили, пов'язані з молекулярною структурою в рідких прошарках».

Керівниця НОЦ з колоїдної хімії та поверхневих явищ ІФХЕ РАН, професор вищого хімічного коледжу Російської академії наук (ВХК РАН), Російський хіміко-технологічний університет імені Д. І. Менделєєва (РХТУ).

Наукова діяльність 

Галузь наукових інтересів — фізична хімія поверхневих явищ і нанорозмірних систем. Основні роботи належать до теорії поверхневих сил в нанорозмірних рідких прошарках, теорії змочування, теорії гідрофобного стану, теорії міжчасткових взаємодій та фазових переходів в нанорозмірних системах, теорії і методів створення супергідрофобних захисних покриттів.

Людмила Бойнович — авторка понад 100 статей, більше ніж 20 доповідей на конференціях, 5 патентів.

Одна з організаторів і голова періодичної конференції (проводиться кожні чотири роки) «Поверхневі сили».

Лауреатка золотої медалі європейського співтовариства (ICEPEC) за внесок у розвиток зв'язків між наукою і промисловістю, золотої медалі Всесвітньої організації інтелектуальної власності.

Редакторка журналу «Surface Innovations», запрошена редакторка журналів «Advances in Colloid and Interface Science», «Colloids Surfaces and A», член редколегії журналів «Colloids Surfaces and A», «Water», «International Journal of Wettability Science and Technology», «Reviews in Adhesion and Adhesives».

Політичні погляди 
Підписала відкритого листа російських науковців та наукових журналістів проти війни з Україною.

Вибрані праці 

 Emelyanenko A. M., Boinovich L. B., DeConinck J. Equilibrium wetting in sos model. the role of long-range surface forces // Advances in Colloid and Interface Science. — 1995. — Vol. 62, no. 2-3. — P. 161—188.
 Boinovich L. B., Emelyanenko A. M. Orientational ordering in thin interlayers of nematic liquid crystal 4,4 '-penthyl-cyanobiphenyl // European Physical Journal E. — 2001. — Vol. 6, no. 5. — P. 359—364.
 Boinovich L. B., Emelyanenko A. M. Forces due to dynamic structure in thin liquid films // Advances in Colloid and Interface Science. — 2002. — Vol. 96, no. 1-3. — P. 37–58.
 Boinovich L. B., Emelyanenko A. M. The image-charge forces in thin films of solutions with non-polar solvent // Advances in Colloid and Interface Science. — 2003. — Vol. 104. — P. 93–121.
 Boinovich L., Emelyanenko A. Wetting behavior of pentane on water. the analysis of temperature dependence // Journal of Physical Chemistry B. — 2007. — Vol. 111, no. 34. — P. 10217–10223.
 Emelyanenko A., Boinovich L. On the effect of discrete charges adsorbed at the interface on nonionic liquid film stability: charges in the film // Journal of Physics Condensed Matter. — 2008. — Vol. 20, no. 49. — P. 494227–1–494227–6.
 Boinovich L., Emelyanenko A. Wetting behaviour and wetting transitions of alkanes on aqueous surfaces // Advances in Colloid and Interface Science. — 2009. — Vol. 147. — P. 44–55.
 Boinovich L., Emelyanenko A. Principles of design of superhydrophobic coatings by deposition from dispersions // Langmuir: the ACS journal of surfaces and colloids. — 2009. — Vol. 25, no. 5. — P. 2907—2912.
 Boinovich L., Emelyanenko A. M., Pashinin A. S. Analysis of long-term durability of superhydrophobic properties under continuous contact with water // ACS applied materials & interfaces. — 2010. — Vol. 2, no. 6. — P. 1754—1758.
 Boinovich L., Emelyanenko A. Wetting and surface forces // Advances in Colloid and Interface Science. — 2011. — Vol. 165, no. 2. — P. 60–69.
 Boinovich L., Emelyanenko A. Special issue: A collection of papers presented at xivth international conference on surface forces, moscow — st. petersburg, russia, june 21-27 2010 foreword // Advances in Colloid and Interface Science. — 2011. — Vol. 165, no. 2. — P. 59–59.
 Origins of thermodynamically stable superhydrophobicity of boron nitride nanotubes coatings / L. B. Boinovich, A. M. Emelyanenko, A. S. Pashinin et al. // Langmuir: the ACS journal of surfaces and colloids. — 2012. — Vol. 28, no. 2. — P. 1206—1216.
 Corrosion resistance of composite coatings on low-carbon steel containing hydrophobic and superhydrophobic layers in combination with oxide sublayers / L. B. Boinovich, S. V. Gnedenkov, D. A. Alpysbaeva et al. // Corrosion Science. — 2012. — Vol. 55. — P. 238—245.
 Boinovich L., Emelyanenko A. A wetting experiment as a tool to study the physicochemical processes accompanying the contact of hydrophobic and superhydrophobic materials with aqueous media // Advances in Colloid and Interface Science. — 2012. — Vol. 179. — P. 133—141.
 Durable icephobic coating for stainless steel / L. B. Boinovich, A. M. Emelyanenko, V. K. Ivanov, A. S. Pashinin // ACS applied materials & interfaces. — 2013. — Vol. 5, no. 7. — P. 2549—2554.
 Boinovich L., Emelyanenko A. M. Role of water vapor desublimation in the adhesion of an iced droplet to a superhydrophobic surface // Langmuir: the ACS journal of surfaces and colloids. — 2014. — Vol. 30, no. 42. — P. 12596–12601.
 Femtosecond laser treatment for the design of electro-insulating superhydrophobic coatings with enhanced wear resistance on glass / L. B. Boinovich, A. G. Domantovskiy, A. M. Emelyanenko et al. // ACS applied materials & interfaces. — 2014. — Vol. 6, no. 3. — P. 2080—2085.
 Effect of wettability on sessile drop freezing: When superhydrophobicity stimulates an extreme freezing delay / L. Boinovich, A. M. Emelyanenko, V. V. Korolev, A. S. Pashinin // Langmuir: the ACS journal of surfaces and colloids. — 2014. — Vol. 30, no. 6. — P. 1659—1668.
 Synergistic effect of superhydrophobicity and oxidized layers on corrosion resistance of aluminum alloy surface textured by nanosecond laser treatment / L. B. Boinovich, A. M. Emelyanenko, A. D. Modestov et al. // ACS applied materials & interfaces. — 2015. — Vol. 7, no. 34. — P. 19500–19508.
 Emelyanenko K. A., Emelyanenko A. M., Boinovich L. Image-charge forces in thin interlayers due to surface charges in electrolyte // PHYSICAL REVIEW E. — 2015. — Vol. 91, no. 3. — P. 032402.
 Boinovich L. B., Emelyanenko A. M., Emelyanenko K. A. Effect of decanol vapors on the delay in water droplet crystallization on superhydrophobic substrates // Journal of Physical Chemistry C. — 2015. — Vol. 119, no. 16. — P. 8718–8724.
 Emelyanenko K. A., Emelyanenko A. M., Boinovich L. B. Image charge effects in the wetting behavior of alkanes on water with accounting for water solubility // Materials. — 2016. — Vol. 9, no. 3. — P. Article Number: 177.
 Corrosion behavior of superhydrophobic coatings on aluminum-magnesium alloy in potassium iodide solutions / A. M. Emelyanenko, L. B. Boinovich, A. D. Modestov et al. // Journal of the Electrochemical Society. — 2016. — Vol. 163, no. 10. — P. C659–C665.
 Comment on «nanosecond laser textured superhydrophobic metallic surfaces and their chemical sensing applications» by duong v. ta, andrew dunn, thomas j. wasley, robert w. kay, jonathan stringer, patrick j. smith, colm connaughton, jonathan d. shephard / L. B. Boinovich, A. M. Emelyanenko, K. A. Emelyanenko et al. // Applied Surface Science. — 2016. — Vol. 379. — P. 111—113.
 Anti-icing properties of a superhydrophobic surface in a salt environment: an unexpected increase in freezing delay times for weak brine droplets / L. B. Boinovich, A. M. Emelyanenko, K. A. Emelyanenko, K. I. Maslakov // Physical Chemistry Chemical Physics. — 2016. — Vol. 18, no. 4. — P. 3131–3136.
 Reinforced superhydrophobic coating on silicone rubber for longstanding anti-icing performance in severe conditions / A. M. Emelyanenko, L. B. Boinovich, A. A. Bezdomnikov et al. // ACS applied materials & interfaces. — 2017. — Vol. 9, no. 28. — P. 24210–24219.
 Combination of functional nanoengineering and nanosecond laser texturing for design of superhydrophobic aluminum alloy with exceptional mechanical and chemical properties / L. B. Boinovich, E. B. Modin, A. R. Sayfutdinova et al. // ACS Nano. — 2017. — Vol. 11, no. 10. — P. 10113–10123.
 Pulsed laser induced triple layer copper oxide structure for durable polyfunctionality of superhydrophobic coatings / L. B. Boinovich, K. A. Emelyanenko, A. G. Domantovsky et al. // ADVANCED MATERIALS INTERFACES. — 2018. — Vol. 5, no. 21. — P. 1801099.
 Laser tailoring the surface chemistry and morphology for wear, scale and corrosion resistant superhydrophobic coatings / L. B. Boinovich, K. A. Emelyanenko, A. G. Domantovsky, A. M. Emelyanenko // Langmuir: the ACS journal of surfaces and colloids. — 2018. — Vol. 34, no. 24. — P. 7059–7066.

Примітки

Посилання 
 
 БОЙНОВИЧ ЛЮДМИЛА БОРИСОВНА Электронно-библиотечная система znanium.com  
 Бойнович Людмила Борисовна ИСТИНА Статьи Доклады 

Вікіпедія:Статті з іншим значенням на Вікіданих
Російські фізики
Російські хіміки
Академіки РАН
Викладачі Російського хіміко-технологічного університету